For Her Brother's Sake – cortometraggio del 1911 diretto da Thomas H. Ince
 For Her Brother's Sake – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Vitagraph
 For Her Brother's Sake – cortometraggio del 1911 diretto da George Melford
 For Her Brother's Sake – cortometraggio del 1913 diretto da Bertram Bracken
 For Her Brother's Sake – cortometraggio del 1914 diretto da Jay Hunt
 For Her Brother's Sake – cortometraggio del 1915 diretto da Fred Evans